Вера Минди Чокалигам (; Кембриџ, 24. јун 1979), позната као Минди Кејлинг (), америчка је глумица, комичарка, сценаристкиња и продуценткиња. Постала је позната по улози Кели Капур у серији У канцеларији (2005—2013). Неколико пута је била номинована за награду Еми за програм у ударном термину.

Филмографија

Филм 

|-
| 2005.
| 4 банке, а невин
| -{The 40-Year-Old Virgin}-
| Ејми
|
|-
| 2006.
| Малолетници без пратње
| -{Unaccompanied Minors}-
| угоститељка
|
|-
| 2007.
| Дозвола за венчање
| -{License to Wed}-
| Шели
|
|-
| 2009.
| Луда ноћ у музеју 2
| -{Night at the Museum: Battle of the Smithsonian}-
| доценткиња
|
|-
| 2010.
| Грозан ја
| -{Despicable Me}-
| туристкиња (глас)
| камео улога
|-
| 2011.
| Без обавеза
| -{No Strings Attached}-
| Шира
|
|-
| rowspan="2" | 2012.
| Петогодишња веридба
| -{The Five-Year Engagement}-
| Ванита
|
|-
| Разбијач Ралф
| -{Wreck-It Ralph}-
| Тафита Бљакожвак (глас)
|
|-
| 2013.
| Апокалипса у Холивуду
| -{This Is the End}-
| себе
| камео улога
|-
| 2014.
| Господин Пибоди и Шерман
| -{Mr. Peabody & Sherman}-
| Хелена Тројанска (глас)
| избрисана сцена
|-
| rowspan="3" | 2015.
| У мојој глави
| -{Inside Out}-
| rowspan="2" | Гађење (глас)
|
|-
| Рајлин први излазак са дечком?
| -{Riley's First Date?}-
| кратки филм
|-
| Ноћ уочи Божића
| -{The Night Before}-
| Сара
|
|-
| rowspan="2" | 2018.
| Капије времена
| -{A Wrinkle in Time}-
| госпођа Ко
|
|-
| Оушнових 8
| -{Ocean's 8}-
| Амита
|
|-
| 2019.
| Вече са Кетрин
| -{Late Night}-
| Моли Пател
|
|-
| 2021.
| Закључани
| -{Locked Down}-
| Кејт
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2005—2013.
| У канцеларији
| -{The Office}-
| Кели Капур
| 174 епизоде
|-
| 2005.
| Без одушевљавања, молим
| -{Curb Your Enthusiasm}-
| помоћница
| 1 епизода
|-
| 2012—2017.
|
| -{The Mindy Project}-
| др Минди Лахири
| 117 епизода
|-
| 2014.
| Улица Сезам
| -{Sesame Street}-
| себе
| 1 епизода
|-
| 2015.
|
| -{The Muppets}-
| себе
| 1 епизода
|-
| 2017.
| Животиње
| -{Animals}-
| Сенди (глас)
| 1 епизода
|-
| 2018.
|
| -{Future-Worm!}-
| споредни гласови
| 1 епизода
|-
| rowspan="2" | 2018.
|
| -{Champions}-
| Прија Пател
| 5 епизода
|-
| Увек је сунчано у Филаделфији
| -{It's Always Sunny in Philadelphia}-
| Синди
| 1 епизода
|-
| 2019—2021.
| Јутарњи шоу
| -{The Morning Show}-
| Одра
| 4 епизоде
|-
| 2021.
| Чудовишта на послу
| -{Monsters at Work}-
| Мала Вал (глас)
| 10 епизода
|-
| 2023.
| Велма
| -{Velma}-
| Велма Динкли
| 10 епизода
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Биографије живих особа
Америчке глумице
Амерички комичари
Амерички сценаристи
Амерички продуценти